Jauhari ist der Familienname folgender Personen:

 Atik Jauhari (* 1949), indonesischer Badmintonspieler und -trainer
 Meiliana Jauhari (* 1984), indonesische Badmintonspielerin